Bleibach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Bleibach (Gutach), Ortsteil und Dorf von Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Bleibach (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbachs bei Mülheim, Stadt Zülpich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Bleibach (Wahnbach), rechter Zufluss des Wahnbachs (zur Sieg) in der Wahnbachsperre bei Schneffelrath, Stadt Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bleibach (Wolferter Bach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Wolferter Bachs (zum Reifferscheider Bach, zur Olef)  bis Wolfert, Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Bleibach ist ein Familienname:
 Kasper Bleibach (* 1984), dänischer Kanute

Siehe auch:
 Blaibach
 Bleibacher Totentanz
 Bleibachniederung